Ariâmenes (filho de Dario I) — filho do xá Dario I
 Ariâmenes (sátrapa da Capadócia) — sucessor de seu pai Datames. Datames também tinha um irmão com um nome parecido, Arimeneu.
 Ariâmenes (rei da Capadócia) — filho e sucessor de Ariarate II, sucedido por seu filho Ariarate III.
 Ariâmenes (árabe) — amigo de Pompeu, porém enganou Crasso, levando-o à derrota na Batalha de Carras.
 Ariamnes, gênero de aranhas. 

Desambiguações de história